Juan Luque de Serrallonga (1882 - 1967) – hiszpański piłkarz i trener
 Joan Sala i Ferrer, zwany Serrallonga (1594 - 1634) – kataloński rozbójnik